Gouvernement Maâti Bouabid peut faire référence à deux gouvernements marocains dirigés par Mohamed Maâti Bouabid entre 1979 et 1983 : 
 Gouvernement Bouabid I,  du Maroc du  au .
 Gouvernement Bouabid II,  du Maroc du  au .

Homonymie
Gouvernement du Maroc
Homonymie de gouvernement